Brloh je chráněné, někdy podzemní místo, kde přebývají některé šelmy; doupě. Užívá se v souvislosti s úkrytem, místem odpočinku a vrhu mláďat větších savců. Brloh není nora. Pojem „brloh“ je mj. součástí myslivecké mluvy.

Místní názvy: 
 Brloh (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Brloh (okres Český Krumlov) – obec v okrese Český Krumlov
 Brloh (Louny) – část města Louny v okrese Louny
 Brloh (Drhovle) – část obce Drhovle v okrese Písek
 Brloh (tvrz) – tvrz v této vesnici
 Brloh (přírodní památka) – jeskyně v katastri obce Nitrica v okrese Prievidza na Slovensku

Hora a kopce:
 Brloh (Šumava) – hora na Šumavě v katastru obce Horní Planá

ÚJČ:
 nuzné lidské obydlí; úkryt (brloh lupičů);
 hanlivě: místo, kde se soustřeďuje něco mravně špatného: brloh prostituce; brloh fašismu;
 hanlivě: zanedbaný lidský příbytek.

Reference

Související články 
 Liščí nory

Externí odkazy 
 
 jezevec lesní
 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku
 nora s brlohem
 Jezevci žijí samotářsky v brlozích s několika norami...
 brloh, SSJČ